Pointu steht für
Germaine Pointu, Geburtsname von Germaine Cernay (1900–1943), französische Mezzosopranistin. 
Monsieur Pointu, kanadischer animierter Kurzfilm (1975)
Jeanette Pointu, französische Comicserie